La nazionale di baseball rumena Under-15 rappresenta la Romania nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1999 :  3°

Under-15